A Morte de Carlos Gardel steht für:

 A Morte de Carlos Gardel (Roman), Roman von António Lobo Antunes (1994)
 A Morte de Carlos Gardel (Film), Film von Solveig Nordlund (2011)